Syrisch basketbalteam (mannen)
 Syrisch basketbalteam (vrouwen)